Reiko ist ein Personenname und bezeichnet:

 Reiko Mori (1922–2012), japanische Film- und Fernsehschauspielerin
 Reiko Nakashima (* um 1935), japanische Badmintonspielerin
 Reiko Tajima (Schauspielerin) (* 1949), japanische Schauspielerin
 Reiko Ikemura (* 1951), japanisch-schweizerische Malerin, Graphikerin und Bildhauerin
 Reiko Ike (* 1953), japanische Schauspielerin und Sängerin
 Reiko Okano (* 1960), japanische Manga-Zeichnerin
 Reiko Shimizu (* 1963), japanische Manga-Zeichnerin
 Sakuma Reiko (* 1965), japanische Synchronsprecherin
 Reiko Füting (* 1970), deutscher Komponist
 Reiko Brockelt (* 1971), deutscher Jazzsaxophonist
 Reiko Aylesworth (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Reiko Tosa (* 1976), japanische Langstreckenläuferin
 Reiko Nakamura (* 1982), japanische Rückenschwimmerin
 Reiko Shiota (* 1983), japanische Badmintonspielerin
 Reiko Rölz (* 1987), deutscher Theaterschauspieler und Kampfchoreograf 

Sonstiges:
 Rima Reiko, kleine Mondrille

Siehe auch:
 Reico, ehemaliger deutscher Radiohersteller